Colombiana generalmente se refiere a una mujer, animal hembra o planta natural de Colombia, o a una cosa perteneciente o relativa a este país de Sudamérica. Además, puede hacer referencia a:

 Colombiana (música), estilo del flamenco (género musical de España).
 Colombiana (orquídea), género botánico con 8 especies de orquídeas originarias de América.
 Colombiana (película), película francesa de 2011, conocida como Venganza despiadada en Hispanoamérica.
 La colombiana, serie de televisión chilena de 2017.
 Colombiana (gaseosa), marca de bebida de Colombia, posteriormente renombrada como Postobón.